Гавриил Дорофеевич (ок.  — после ) — учёный, учитель и переводчик. В 1590 году присоединился к Львовскому Успенскому братству. В 1594 году для совершенствования знания греческого языка поступил в Острожскую академию, где с перерывами учился до 1596 года, в то же время преподавал греческий язык во Львовской братской школе. После приобретения Киево-Печерской лаврой типографии Гедеона (Балабана) не позднее 1616 года переехал в Киев, где работал учителем греческого языка и переводчиком в лаврской школе. Перевёл с греческого сочинения Иоанна Златоуста — «Книгу о священстве», которая была издана Львовским братством в 1614 году и «Беседу на деяния святых апостолов», напечатанную лаврской типографией в 1624 году. Во львовском издании 1614 года помещены также оригинальные стихи Гавриила Дорофеевича.

Принадлежал к Киево-Печерскому научно-литературному кружку (в начале XVII века в Киево-Печерском монастыре архимандрит Елисей Плетенецкий объединил поэтов, переводчиков, издателей, теологов (Иов Борецкий, Захария (Копыстенский), Александр Митура и др.), которые пытались поднять роль и значение Киева в культурной жизни Украины).

Сочинения 
 [Вірші]. В кн.: Українська поезія. Кінець XVI — початок XVIII ст. К., 1978.

Литература 
 
 Мицько І.З. Матеріали до історії Острозької академії (1576—1636): Бібліографічний довідник. К., 1990
 Острозька академія XVI—XVII ст.: Енциклопедичне видання. Острог, 1997.
 Атаманенко А. Гаврило Дорофейович (Дорофеєвич) // Острозькі просвітники XVI—XX ст. — Острог, 2000. — С. 108—113.
 Коляда Г. І. Гаврило Дорофеєвич, український літератор XVII ст. // Радянське літературознавство. — Київ, 1958. — № 3. — С. 49—59.
 Исаевич Я. Д. Острожская типография и ее роль в межсловянских культурных связях (послефедоровский период) // ФЧ 1978. — Москва, 1981. — С. 39.

Украинские писатели